Chandragupta ist der Name einiger indischer Herrscher
 Chandragupta Maurya (griech. Sandrokottos), Gründer des Maurya-Reiches, 322–293 v. Chr.
 Chandragupta I., Gründer des Gupta-Reiches, 320–335 n. Chr.
 Chandragupta II. (Chandragupta Vikramaditya), König im Gupta-Reich, 375–414 n. Chr.

Chandragupta ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Bansi Chandragupta (1924–1981), indischer Szenenbildner und Regisseur